Plaats in Jamaica:
Cold Spring (Jamaica)

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Cold Spring (Kentucky)
Cold Spring (Minnesota)
Cold Spring (New York)
Cold Spring (Wisconsin)